Vŭrshets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Vrsjets, kommun, Montana, 
 Vrsjets, ort, Montana, Obsjtina Vrsjets, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar